''Pentru informații despre încărcarea fișierelor media la Wikipedia, vezi Wikipedia:Media.

Încărcare se poate referi la:

Încărcare și descărcare, transferul unui fișier de la sau către alt calculator
Transfer cerebral, transferul ipotetic al unui creier uman într-un computer